Zulia (država u Venezueli)
 Zulia (rijeka), rijeka u Venezueli